Лине́тт «Лин» Кей Гилл (; ) — австралийская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской сборной Австралии участник семи  (лучший результат — четвёртое место в  и ). Серебряный призёр . В составе смешанной парной сборной Австралии участник  (заняли двадцать второе место). .

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позиции второго.

Достижения 
 : золото (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2018), серебро (2019).
 : серебро (2015).
 : золото (2012), серебро (2009, 2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Три её дочери — Тали Гилл, Кирби Гилл () и Джайна Гилл () — также кёрлингистки, играют в команде, скипом которой является Тали, а Линетт является тренером этой команды и в сезоне 2018—2019 выступала в команде на позиции второго; в этом сезоне команда выиграла чемпионат Австралии среди женщин 2018 и выступала на Тихоокеанско-азиатском чемпионате 2018, заняв шестое место.

Примечания

Ссылки 
 
  (аудио-интервью)
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австралии
Чемпионы Австралии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Австралии